Bescheid steht für:

 Bescheid, behördliches Schreiben in Österreich und Deutschland

Bescheid ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Bescheid (Hunsrück), Gemeinde im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz 
 Bescheid (Mechernich), Stadtteil von Mechernich im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch: